Финал чемпионата Европы по футболу среди молодёжных команд 2017 года состоялся 30 июня 2017 года на стадионе «Краковия» в Кракове и определил победителя чемпионата Европы по футболу среди молодёжных команд 2017. Им во второй раз в истории стала сборная Германии, победившая сборную Испании со счётом 1:0.

Дорога к финалу

Детали матча

Примечания

Ссылки 
 Официальный сайт Чемпионата Европы

Чемпионат Европы по футболу среди молодёжных команд 2017
Спорт в Польше в 2017 году
Футбол в Европе в 2017 году
Международные соревнования по футболу в Польше
Международные спортивные соревнования в Кракове
События 30 июня
Июнь 2017 года
Чемпионаты Европы в Польше